Il tabellone singolare del Pescara Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christer Allgårdh. In finale ha sconfitto Germán López Montoya con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Lawson Duncan (primo turno)
  Stefano Pescosolido (quarti di finale)
  Massimo Cierro (quarti di finale)
  Francesco Cancellotti (quarti di finale)

  Richard Vogel (primo turno)
  Éric Winogradsky (semifinali)
  Bruce Derlin (primo turno)
  Francisco Yunis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Pescara Challenger 1990